Első tannenbergi csata (más néven Grünwaldi csata, 1410. július 15.), a Német Lovagrend a lengyel-litván hadak ellen vereséget szenvedett
Második tannenbergi csata, 1914. augusztus 27–30. között, az Orosz Birodalom és Kelet-Poroszország között